Platte County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Platte County (Missouri)
Platte County (Nebraska)
Platte County (Wyoming)

Zie ook 
Platte (doorverwijspagina)